Don't waste your time (The Cats), een single van The Cats uit 1971
 Don't waste your time (Kelly Clarkson), een single van Kelly Clarkson uit 2008
Zie ook
Don't waste my time (doorverwijspagina)